Alfaro kan som auktorsförkortning betyda:

 Anastasio Gonzalez Alfaro
 Anastasio Alfaro

Robotskapade auktorsförkortningar